La palabra Higurashi puede referirse a:

Tanna japonensis, en japonés higurashi (蜩, 茅蜩, ひぐらし), es una especie de cigarra, una familia de insectos, y miembro del género Tanna.
Higurashi Kagome, personaje ficticio del manga y anime de InuYasha.
Higurashi no Naku Koro ni, serie de novelas visuales, manga, anime y novela ligera.
Higurashi Akane personaje ficticio de las series de anime y manga Mai-HiME y Mai-Otome, y de la novela ligera Mai HiME Destiny.
 Higurashi no naku koro ni (canción) primer single de la cantante japonesa Eiko Shimamiya.
Umineko no Naku Koro ni, serie de novelas visuales, manga, anime y novela ligera que reprensenta una posible continuación de Higurashi no Naku Koro ni.